Miche (grupa kolarska) – włoska zawodowa grupa kolarska
 Miche (firma) – włoski producent części rowerowych